Barbatosphaeria är ett släkte av svampar. Barbatosphaeria ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Barbatosphaeria